Calera ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Calera (Alabama)
 Calera (Oklahoma)
Siehe auch
 La Calera